

Persone 
 Benito Pérez Brito – ufficiale spagnolo
 Djair Kaye de Brito – calciatore brasiliano
 Giovanni Britto – incisore e illustratore tedesco
 Giovanni de Britto – gesuita e missionario portoghese
 Fábio Camilo de Brito – calciatore brasiliano
 Félix António de Brito Capello – biologo portoghese
 Hércules Brito Ruas – calciatore brasiliano
 Hermínio de Brito – calciatore brasiliano
 Luís Miguel Brito Garcia Monteiro – calciatore portoghese
 Max Brito – rugbista a 15 ivoriano
 Michelle Larcher de Brito – tennista portoghese
 Renan Brito Soares – calciatore brasiliano
 Ricardo León Brito – calciatore spagnolo
 Ricardo Rogério de Brito – calciatore brasiliano
 Romero Britto – artista brasiliano
 Sthefany Brito – attrice brasiliana

Altro 
 Campo do Brito – comune del Brasile
 Farias Brito – comune del Brasile
 Stadio Durival Britto e Silva – stadio in Brasile